Hellhammer  puede referirse a:

Música
Hellhammer, desaparecida banda suiza de black metal.

Personas 
Hellhammer, baterista noruego de black metal.